«Нексус» () и «Новый Нексус» () — группировки рестлеров-хиллов, выступавший в федерации рестлинга WWE на бренде WWE RAW. Группа изначально состояла из восьми человек, выпускников первого сезона WWE NXT и, впоследствии, несколько раз меняла свой состав. Первоначальной целью участников группировки было получение контрактов с WWE для всех участников группы и сохранение контракта Уэйда Барретта, у которого был контракт за победу в первом сезоне NXT. С момента своего появления, группа противопоставила себя всему ростеру WWE, а главной их целью стал Джон Сина, который впоследствии по принуждению стал членом группы по условиям поединка на шоу Hell in a Cell. На шоу Survivor Series Сина не дал Барретту победить в поединке за титул чемпиона WWE и был уволен из компании, но позже был восстановлен в федерации. В начале 2011 года Барретт был исключён из группы Си Эм Панком, который стал новым лидером группировки. Под его руководство группа была переименована в «Новый Нексус».

За историю своего существования, участники группы трижды завоёвывали титулы командных чемпионов WWE, а Си Эм Панк стал чемпионом WWE.

WWE Raw 
Как команда они впервые появились 7 июня 2010 года на очередном выпуске RAW. Они вмешались в матч между Си Эм Панком и Джоном Синой, побили обоих рестлеров и Люка Гэлоуса, бывшего за рингом, сломали комментаторские столы и многое другое.

Матч Баретта против Джона Сины заканчивается поражением последнего, после чего Сина вступает в ряды Нексус.

18 октября 2010 года на RAW Баретт назначает бой Джона Сины и Рэнди Ортона против Хаски Харриса и Майка МакГилликатти с условием, если побеждают последние — они становятся частью группировки. Неделей позже, несмотря на поражение Хаски и Майка, Баретт всё же принимает их в команду. После поражения Барретта на TLC, группировку возглавил СМ Панк. 10 января на Ро, Панк провел посвящение в «Новый Нексус». Первым «прошел» МакГилликати. Его атаковали все члены «Нексус» проведя свои финишеры. Вторым был Хаски Харрис, которого по спине бил каждый член «Нексус» (кроме МакГилликати) ремнем. Третьим был Дэвид Отунга. Его побил и нокаутировал Биг Шоу. Хит Слэйтер и Джастин Гэбриел должны были драться бамбуковыми палками, но не смогли даже ударить друг друга, тогда Си Эм Панк предложил им избить его, но и это они не смогли. Они бросили палки на пол и покинули раздевалку. После этого, СМ Панк забрался на табло, и сказал, что прыгнет с него, чтоб пройти испытание. Но вместо этого, он рассмеялся, и обозвал всех, кто поверил, что он действительно прыгнет. Объявлено, что в выпуске SmackDown! 21 января 2011, Уэйд Барретт появится в качестве лидера новой группировки «the Corre». Ходят слухи, что «the Corre» будут играть роль фейсов, и противостоять Нексус. 17 января 2011 на Ро в Нексус был принят Майсон Райан благодаря которому, СМ Панк победил Джона Сину по дисквалификации. Позже Рэнди Ортон серьёзно травмировал Хаски Хариса, а затем тем же ударом травмировал Майкла МакГиликати.

Участники

Музыкальные темы 
 «We Are One» от 12 Stones (7 июня 2010 — 10 января 2011, 24 января 2011, 30 января 2011)
 «This Fire Burns» от Killswitch Engage (17 января 2011 — 11 июля 2011)
 «Death Blow» от VideoHelper Production Library (21 июля 2011); Отунга и Макгилликати)
 «All About the Power» от S-Preme (28 июля 2011 — 22 августа 2011; Отунга и Макгилликати)

Титулы и награды 
 Pro Wrestling Illustrated
 Вражда года (2010) 
 Самый ненавистный рестлер года (2010)
 Новичок года (2010) 
 WWE
 Командные чемпионы WWE (3 раза) — Джон Сина и Дэвид Отунга (1 раз), Хит Слэйтер и Джастин Гэбриел (1 раз), Дэвид Отунга и Майкл Макгилликати (1 раз)
 Чемпион WWE (1 раз) — СМ Панк
 NXT (Первый сезон) — Уэйд Барретт
 Slammy Award за самый «главный шок года» (2010) — дебют Нексуса

Примечания 

Команды и группировки в рестлинге